Sio puede referirse a:

 Sió, río español, afluente del segre; o
 Berula erecta, planta herbácea de la familia de las apiáceas